Mangala peut faire référence à :
 Mangala, un des fils de Kubilai Khan et Chabi ;
 Mangala ou Angâraka, la planète Mars dans l'astrologie hindoue ;
 Mangala, une force divine du récit originel de la mythologie Mandingues au Mali ;
 Mangala, un artiste de Blues africain ;
 Mangala Vallis, un groupe de rock italien ;
 Mangala Samaraweera (1956-2021), un homme politique srilankais ;
 Mangala, fille des Indes, un film indien de 1952.

Patronyme 

 Eliaquim Mangala, joueur de football, international français.